Ел Серо Бланко има више значења:

 Ел Серо Бланко (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Серо Бланко, Лас Галерас (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Серо Бланко (Јурекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику